Frugalität bezeichnet

 Einfachheit, eine einfache Art/Gestaltung/Handhabe
 Bescheidenheit, eine zurückhaltende Verhaltensweise (siehe auch Frugalismus)